

30 апреля 
 Бригадиров, Максим Геннадьевич (43) — российский учёный и педагог, доктор технических наук, профессор кафедры «Ракетное вооружение» Тульского государственного университета, лауреат Премии имени С. И. Мосина .
 Домашевич, Владимир Максимович (86) — белорусский писатель, прозаик, заслуженный работник культуры Беларуси, лауреат Литературной премии имени И. Мележа (1992) .
 Ивановский, Павел Вячеславович (47) — советский и российский журналист и альпинист-спасатель, победитель и призёр Всероссийских соревнований по пешему, лыжному и горному туризму (1985, 1986), Президент федерации альпинистов Челябинской области, «Снежный барс» (2009) .
 Мехран, Марша (36) — американская писательница-новеллистка .
 Палусук, Пирафан (68) — таиландский политик, министр науки и технологий (с 2013 года) .
 Хон Сун Ян (77) — южнокорейский дипломат, министр иностранных дел Республики Корея (1998—2000) .
 Шпак, Владимир Георгиевич (54) — советский и российский журналист, первый заместитель главного редактора журнала «Русский репортёр»; осложнения после инсульта .

29 апреля 

 Ананевич, Виктор Павлович (76) — заслуженный мастер спорта СССР, семикратный чемпион СССР по спортивной акробатике .
 Бартошова, Ивета (48) — чешская певица; самоубийство .
 Ганская, Светлана Николаевна (53) — украинская телеведущая, заслуженная артистка Украины (2000) .
 Иголкин, Виктор Иванович (62) — советский и российский альпинист и тренер, четырёхкратный чемпион России, Президент федерации альпинистов Челябинской области (2005—2009), мастер спорта СССР, «Снежный барс» (1990); пневмония .
 Кадош, Лупа (74) — израильский футбольный тренер, возглавлявший клубы «Маккаби» (Тель-Авив), «Маккаби» (Нетания) и «а-Коах Амидар» (Рамат-Ган) .
 Камынин, Евгений Юльевич (65) — российский писатель и журналист (Кострома) .
 Нгуен, Лантуат Ланович (79) — советский и российский композитор вьетнамского происхождения, профессор Новосибирской государственной консерватории им. М. И. Глинки, заслуженный деятель искусств Российской Федерации .
 Понс, Норма (70) — аргентинская актриса и танцовщица .
 Сонин, Алексей Анатольевич (78) — советский и российский режиссёр, главный режиссёр Ленинградского (Санкт-Петербургского) цирка (1968—2008), заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1993) .
 Уолш, Уолтер (106) — американский спортивный стрелок, чемпион мира в командной стрельбе из пистолета центрального боя, 25 метров (1952), старейший участник Олимпийских игр (1952) 
 Хоскинс, Боб (71) — британский актёр, обладатель премий BAFTA и «Золотой глобус», номинант на премию «Оскар» (1987) («Мона Лиза», «Кто подставил кролика Роджера», «Супербратья Марио») .
 Шамардин, Анатолий (75, по другим данным 76) — российский певец и композитор .

28 апреля 

 Горюшев, Валерий Леонидович (41) — советский и российский волейболист, доигровщик, серебряный призёр Игр XXVII Олимпиады в Сиднее (2000) .
 Камакахи, Деннис (61) — американский гавайский гитарист и композитор, трёхкратный лауреат премии «Грэмми» (2007, 2008, 2009); рак лёгких .
 Лапрад, Эдгар (94) — канадский хоккеист, центральный нападающий, выступавший за клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» .
 Рэмси, Джек (89) — американский тренер Национальной баскетбольной ассоциации, работавший с клубами «Филадельфия Севенти Сиксерс», «Баффало Брейвз», «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Индиана Пэйсерс» .
 Тришин, Александр Семёнович (86) — советский и российский живописец, член Союза художников СССР и России (с 1968 года), заслуженный художник Российской Федерации (2009) .
 Финогеев, Владилен Петрович (85) — советский и российский учёный в области создания систем автономного управления ракетных комплексов, Герой Социалистического Труда (1961), лауреат Ленинской премии (1959) и Государственной премии СССР (1976) .

27 апреля 

 Бошков, Вуядин (82) — югославский футболист и тренер, серебряный призёр летних Олимпийских игр в Хельсинки (1952), тренер сборной Югославии (1971—1973, 1999—2000) и многих ведущих клубов Испании, Нидерландов, Италии .
 Граса Моура, Вашку (72) — португальский юрист, писатель, поэт, переводчик, политик .
 Дэкс, Мишлин (90) — французская актриса  .
 Кузьмичёва, Любовь Алексеевна (76) — советская и российская певица, народная артистка Российской Федерации (1995) .
 Паризи, Андреа (78) — французская актриса («Маленький купальщик»)  .
 Раднаев, Эрхито Раднаевич (84) — советский и российский филолог, член-корреспондент РАО (1993) .

26 апреля 
 Адельсон-Вельский, Георгий Максимович (92) — советский математик, учёный в области информатики .
 Бернабуччи, Анджело (69) — итальянский актёр .
  (77) — американский физик-теоретик, известный своим участием в открытии бозона Хиггса .
 Лопополо, Сандро (74) — итальянский боксёр полусредних весовых категорий, серебряный призёр летних Олимпийских игр (1960), владел титулом чемпиона мира по версиям WBC и WBA .
 Матвеев, Ник (56) — латышский музыкант, солист и композитор .
 Отаиса, Элиэсер — венесуэльский политический деятель, бывший начальник Главного управления разведывательной службы страны (DISIP)); убийство .
 Пика, Антонио (81) — испанский актёр  .
 Проскуряков, Лев Матвеевич (72) — российский спортсмен и поэт, артист оригинального жанра, двукратный чемпион СССР по спортивной акробатике (1958, 1959) .
 Сингаевская, Вера Филипповна (90) — латышская и советская театральная актриса, заслуженная артистка Латвийской ССР (1955) .
  (35) — американский музыкант и продюсер; передозировка наркотиков .
 Хейсли, Майкл (77) — американский предприниматель, основной владелец команды «Мемфис Гриззлис» Национальной баскетбольной ассоциации (2000—2012) .

25 апреля 

 Верховский, Анатолий Михайлович (70) — советский и российский геофизик и общественный деятель, первооткрыватель Ганиной Ямы как первоначального захоронения семьи императора Николая II .
 Виланова, Тито (45) — испанский и каталонский футболист и тренер, главный тренер клуба «Барселона» (2012—2013); рак .
 Горобец, Руслан Борисович (57) — российский певец и композитор, заслуженный артист Российской Федерации (1994) .
 Грунин, Юрий Васильевич (92) — русский российский и казахстанский поэт .
 Иванов, Мстислав Борисович (90) — последний в Киргизии полный кавалер Ордена Славы .
 Климов, Алексей Васильевич (92) — советский организатор производства, директор Череповецкого завода «Красная звезда» (1952—1984), почётный гражданин Череповца .
 Лоргер, Станко (83) — югославский легкоатлет, серебряный призёр чемпионата Европы в беге на дистанции 110 метров с барьерами (1958), двукратный чемпион Универсиады (1957, 1959) .
 Меробов, Берон Меробович (77) — таджикский дирижёр, главный дирижёр и художественный руководитель Государственного Академического театра оперы и балета им. С. Айни (с 1995 года), народный артист Таджикистана (1997) .
 Моррал, Ирл (79) — американский футболист  .
 Цвейг, Стефани (81) — немецкая писательница еврейского происхождения .

24 апреля 

 Артыков, Сабо (53) — туркменский эстрадный певец и музыкант .
  (67) — аргентинский актёр театра и кино .
 Джардин, Сэнди (65) — шотландский футболист, обладатель Кубка обладателей кубков УЕФА (1972) и многих национальных призов .
 Дмитриев, Владимир Сергеевич (87) — советский военный деятель, первый заместитель главнокомандующего Войсками ПВО СССР (1984—1989), генерал-полковник в отставке .
 Ишханян, Люси (80) — американская пианистка армянского происхождения и общественный деятель, специалист по музыке Арама Хачатуряна .
 Колодыньский, Чеслав (73) — польский легкоатлет .
 Ланг, Мишель (74) — французский режиссёр и сценарист  .
 Ликата, Артуро (111) — итальянский долгожитель, старейший верифицированный мужчина в мире .
 Матус, Марлен Яковлевич (74) — украинский фотохудожник, глава фотоклуба «Днепр» (Днепропетровск), основатель и руководитель Днепропетровского киноцентра «Веснянка» (1973—2014) .
 Орбелян, Константин Агапаронович (85) — советский армянский пианист, дирижёр и композитор, народный артист СССР (1979) .
 Раевский, Валерий Александрович (76) — советский и российский музыкант, главный дирижёр Вятского симфонического оркестра, заслуженный артист Российской Федерации .
 Редди-Наги, Шобха (45) — индийский политик .
 Ружевич, Тадеуш (92) — польский поэт, писатель и драматург .
 Тырцэу, Констанца Георгиевна (83) — молдавская актриса театра и кино, диктор радио и телевидения Молдавии, заслуженная артистка Молдавской ССР (1965) .
 Холляйн, Ханс (80) — австрийский архитектор и дизайнер .

23 апреля 
 Абдуразаков, Ишенбай Абдуразакович (76) — киргизский политик и дипломат, чрезвычайный и полномочный посол, государственный секретарь Киргизии (1996—1999) .
  (75) — мексиканский политик и дипломат, посол в Ватикане (2009—2013) .
 Главоггер, Михаэль (54) — австрийский режиссёр и сценарист, член жюри 30-го Московского международного кинофестиваля; малярия .
 Марреро, Конрадо (102) — старейший кубинский бейсболист .
 Поль, Леонард (84) — западногерманский легкоатлет, бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Мельбурне (1956) . 
 Стэндфорд, Патрик (75) — британский композитор, педагог, музыкальный журналист и музыкант .
 Юнусов, Альфред Асфанович (53) — советский и российский хоккеист («Салават Юлаев») и тренер .

22 апреля 
 Антонов, Валентин Дмитриевич (87) — советский и российский театральный актёр, народный артист РСФСР (1987) .
 Абдул Кадыр (80) — афганский военный и политический деятель, министр обороны (1978, 1982—1984), генерал-полковник .
 Волков, Александр Петрович (80) — советский и российский военный деятель, первый заместитель главнокомандующего Ракетными войсками стратегического назначения СССР и России (1989—1994), генерал-полковник в отставке .
 Гаврилова, Марина Александровна (64) — советская и российская актриса Александринского театра, заслуженная артистка Российской Федерации (2008) .
  (84) — сербский государственный деятель, председатель Партии пенсионеров (с 2006 года), заместитель председателя правительства (с 2008 года), министр труда, занятости и социальной политики (с 2012 года) .
 Левина, Анна Вольфовна (86) — молдавская актриса (последние годы жизни проживала в Израиле), одна из основателей Кишинёвского еврейского народного театра, вдова режиссёра Рувима Левина .
 Маркес де ла Плата, Альфонсо (80) — чилийский политик, министр сельского хозяйства (1977—1980), министр труда (1984—1988) .
  (90) — британский религиозный и политический деятель, председатель , один из лидеров Исламской партии .
 Потцернхайм, Вернер (87) — западногерманский трековый велогонщик, бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Хельсинки (1952) .
 Степанов, Валерий Геннадьевич (63) — российский танцор, балетмейстер и хореограф, художественный руководитель башкирского фольклорного ансамбля песни и танца «Мирас», заслуженный работник культуры Российской Федерации и Республики Башкортостан .
 Шлайфер, Виталий Григорьевич (67) — украинский коллекционер, бизнесмен и писатель, создатель Музея истории оружия .

21 апреля 

 Вин Тин (84) — бирманский политзаключённый, один из основателей Национальной лиги за демократию, лауреат Всемирной премии ЮНЕСКО/Гильермо Кано за вклад в дело свободы печати (2001) .
 Грей, Херб (82) — канадский государственный деятель, депутат Палаты общин (1962—2002), заместитель премьер-министра (1997—2002) .
 Дубарова, Мария (72) — болгарская писательница .
 Крэйг Хилл (88) — американский актёр  .
 Леньков, Александр Сергеевич (70) — советский и российский актёр театра им. Моссовета и кино, народный артист Российской Федерации (1997) .
 Мамонтова, Леонора Викторовна (73) — российский театральный деятель, главный балетмейстер ансамбля народного танца «Италмас» (Удмуртия) (с 1995 года), заслуженный деятель искусств Российской Федерации .
  (73) — испанский актёр театра и кино .
 Хейлмейер, Джордж (77) — американский инженер, пионер в разработке технологий для жидкокристаллических дисплеев, лауреат Медали почёта IEEE (1997), Премии Киото (2005) и Премии Чарльза Старка Дрейпера (2012) .
 Хэйес, Джанет (87) — американский политик, мэр Сан-Хосе (Калифорния) (1975—1983) .

20 апреля 

 Апушкин, Николай Иванович (93) — советский и российский военный и общественный деятель, председатель Комитета ветеранов Республики Карелия (1980—2000), член Общероссийской общественной организации ветеранов войны и военной службы, почётный гражданин Республики Карелия .
 Байрак, Митхат (85) — турецкий борец, двукратный чемпион летних Олимпийских игр (Мельбурн 1956, Рим 1960) .
 Варданян, Грант Микаэлович (65) — армянский бизнесмен, руководитель «Гранд холдинга», заслуженный работник хозяйства Армении; остановка сердца .
 Картер, Рубин (76) — американский боксёр и общественный деятель, чемпион мира по версии WBA (1993), ложно обвинён в тройном убийстве, главный герой фильма «Ураган»; рак предстательной железы . 
 Маклеод, Элистер (77) — канадский писатель, лауреат Дублинской литературной премии (2001) .
 Напримеров, Александр Афанасьевич (60) — советский и российский военный педагог, начальник Челябинского высшего военного автомобильного училища (1999—2008), генеральный директор ОАО «Станкомаш» (2008—2009), председатель Челябинского областного Совета РОСТО (ДОСААФ) (с 2009 года), генерал-майор .
 Сарнов, Бенедикт Михайлович (87) — российский литературовед и литературный критик .
 Столяр, Абрам Давыдович (92) — советский и российский историк, археолог и искусствовед, доктор исторических наук, профессор исторического факультета Санкт-Петербургского университета .

19 апреля 

 Герман, Диомид Григорьевич (86) — молдавский врач-невролог, академик, профессор кафедры неврологии Государственного университета медицины и фармакологии им. Николая Тестемицяну, лауреат Государственной премии Республики Молдова .
 Кан, Яков Григорьевич (94) — советский и российский военный и общественный деятель, председатель Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов Владивостока (с 1992 года) .
 Ландес, Аарон (84) — американский раввин и адмирал, бывший главный капелан американского флота .
 Микаелов, Сергей Никогосович (56) — российский режиссёр и оператор, председатель камчатского краевого отделения Союза кинематографистов России, лауреат международных и российских кинофестивалей .
 Насриддинов, Зайниддин Насриддинович (83) — таджикский журналист и общественно-политический деятель, директор Таджикского телеграфного агентства (ныне — НИАТ «Ховар») (1969—1994) .
  (104) — голландский журналист и ведущий программы новостей .
 Шарп, Кевин (43) — американский кантри-исполнитель; осложнения после операции .

18 апреля 

 Булярес, Хабиб (80) — тунисский государственный деятель, министр иностранных дел (1990—1991), председатель Палаты депутатов (1991—1997) .
 Джексон, Деон (68) — американский певец и автор песен 
 Косолапов, Эдуард Викторович (38) — российский футболист, нападающий; самоубийство .
 Малья Каль, Рамон (91) — испанский католический прелат, епископ Льейды (1968—1999), и. о. князя Андорры (1969—1971) .
 Пристман, Брайан (87) — британский дирижёр и музыкальный педагог .
 Сесслер, Эндрю (85) — американский физик и общественный деятель, лауреат Премии Роберта Уилсона (1997) и Премии Энрико Ферми (2013), член Американского комитета за мир на Кавказе .
 Соуза, Санту (95) — бразильский поэт .
 Томбайдз, Дилан (20) — австралийский футболист («Вест Хэм Юнайтед»); рак .
 Цыганов, Валерий Павлович (71) — российский хоровой дирижёр, художественный руководитель Пермской хоровой капеллы мальчиков, заслуженный работник культуры Российской Федерации .
 Шкуров, Евгений Фёдорович (89) — советский и российский военный и общественный деятель, председатель Пензенского отделения ДОСААФ (1970—1984), председатель Пензенского областного Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов (2003—2005) .

17 апреля 

 Белов, Владимир Степанович (84) — советский борец, тренер, серебряный призёр чемпионата СССР (1951), заслуженный тренер СССР (1969) .
 Быконя, Валентина Викторовна (67) — советский и российский специалист по селькупскому языку, профессор, доктор филологических наук .
 Гарсиа Маркес, Габриэль (86) — колумбийский писатель-прозаик, журналист, издатель и политический деятель, лауреат Нейштадтской литературной премии (1972) и Нобелевской премии по литературе (1982); почечная недостаточность .
 Гринбух, Эдвард (46) — российский бизнесмен, один из основателей и руководителей интернет-агентства Actis Wunderman (с 1997 года) .
 Кучин, Сергей Павлович (89) — советский и российский инженер-геолог и публицист, лауреат премии Совета министров СССР (1973) .
 Лукшина, Мария Дмитриевна (81) — советская спортсменка, многократная чемпионка и рекордсменка СССР и мира по велоспорту .
 Майлер, Карл (64) — немецкий теннисист и тренер .
 Майра Алехандра (55) — венесуэльская актриса («Запретная женщина») .
  (78) — пуэрто-риканский композитор и певец, исполнявший музыку в стилях сальсы и болеро; автокатастрофа .

16 апреля 

 Брайант, Джиюд (65) — либерийский политический деятель и бизнесмен, председатель переходного правительства Либерии (2003—2006) .
 Винтер, Эрнст Флориан (90) — австрийско-американский историк и политолог .
 Копель, Франк (65) — шотландский футболист («Данди Юнайтед»), двукратный обладатель Кубка Шотландской лиги (1980, 1981) .
 Коулман, Дуглас (82) — канадский биолог, лауреат Премии Шао (2009) и Премии Альберта Ласкера за фундаментальные медицинские исследования (2010) .
 Меламед, Игорь Сунерович (52) — русский поэт, переводчик и эссеист .
 Надир Абдулла ан-Нури (59 или 60) — кувейтский меценат и общественный деятель .
 Рюткёнен, Аулис (85) — финский футболист (КуПС, «Тулуза», ХИК) и тренер, чемпион Финляндии (1964), обладатель Кубка Франции (1957), первый финский футбольный легионер .
 Сервье, Жак (92) — французский врач и фармацевт, выпускавший противодиабетический препарат Mediator, смертельно опасный для здоровья .
 Увайсов, Башир Давдиевич (67 или 68) — дагестанский художник и скульптор, брат поэта Сугури Увайсова (о смерти стало известно в этот день) .

15 апреля 

 Баллек, Владислав (73) — чехословацкий и словацкий писатель, политик и дипломат .
 Вилар, Уго (88) — уругвайский политик, сооснователь Широкого фронта .
 Гибсон, Шейн (35) — американский музыкант, экс-гитарист нью-метал-группы Korn .
  (94) — американский конструктор космических кораблей, один из разработчиков программы «Аполлон»; болезнь Паркинсона .
 Иванова, Валентина Ивановна (95) — основатель детской хирургии в Ульяновской области, заслуженный врач РСФСР (1969) .
 Кастро, Чела (84) — аргентинская и мексиканская актриса («Мне не жить без тебя») .
 Кошаровский, Юлий (72) — советский диссидент и отказник; несчастный случай .

14 апреля 

 Джения, Чинчор Константинович (84) — абхазский театральный актёр, народный артист Абхазской АССР (1982) .
  (89) — румынская поэтесса, переводчик, эссеист и литературный критик .
 Парфёнов, Владимир Александрович (76) — советский государственный деятель, председатель Пермского горисполкома (1986—1990) .
 Рафаэль, Хаим (90) — духовный лидер общины греческих евреев в Израиле, телеведущий и бизнесмен .
 Эйтингон, Владимир Наумович (89) — советский и российский учёный, экономист и педагог, заслуженный экономист Российской Федерации (2001) .

13 апреля 
 Колясников, Вячеслав (51) — советский и российский музыкант, вокалист группы «Водопад имени Вахтанга Кикабидзе»; инсульт .
 Лакло, Эрнесто (78) — аргентинский политолог, постмарксист, профессор, заведующий кафедрой теоретической политологии Эссекского университета .
 Ларин, Игорь (37) — украинский журналист, креативный директор и продюсер радиогруппы холдинга UMH group, радиоведущий («Довира», «Авторадио»); рак .
 Мац, Александр Давидович (72) — украинский учёный-актуарий и педагог, президент ЧАО «Институт риска» (с 2008 года) .
 Муравский, Валентин Тихонович (85) — российский общественный деятель, руководитель группы «Поиск» Ленинградского общества «Мемориал» (с 1988 года), инициатор открытия Левашовского мемориального кладбища .
  (63) — американский журналист, писатель и общественный деятель; убийство .
 Столяр, Зиновий Лазаревич (90) — молдавский музыковед, музыкальный критик, публицист и общественный деятель, заслуженный деятель искусств Молдавской ССР (1982) .
 Феоклит (Сетакис) (83) — епископ Константинопольской православной церкви и Элладской православной церкви, митрополит Иоаннинский (с 1975 года) .
 Чернобровцев, Александр Сергеевич (83) — советский и российский художник-монументалист, лауреат премии Ленинского комсомола в области архитектуры и искусства (1968), заслуженный деятель искусств РСФСР (1981) .
 Шнайдер, Рафал (41) — польский саблист, серебряный (1999) и трёхкратный бронзовый (1997, 1998, 2001) призёр чемпионатов мира .
 Шуртаков, Семён Иванович (96) — советский и российский писатель, лауреат Государственной премии РСФСР им. М. Горького (1987) .

12 апреля 

  (81) — болгарский композитор, профессор Национальной академии театра и кино (НАТФИЗ) .
 Койвунен, Брита (82) — финская джазовая певица .
 Кушнирёв, Олег Григорьевич (49) — российский журналист, радио- и телеведущий Санкт-Петербурга, лауреат премии «ТЭФИ—Регион — 2009» (2010) .
 Слесарёв, Михаил Александрович (58) — сотрудник Пенитенциарной службы министерства юстиции Азербайджана, Национальный Герой Азербайджана (1999) .
 Хо, Фред (56) — американский джазовый композитор и саксофонист, общественный деятель; колоректальный рак .

11 апреля 

 Алькон, Альфредо (84) — аргентинский актёр театра и кино, театральный режиссёр .
 Богатырёв, Михаил Гильбертович (60) — российский предприниматель и общественный деятель, заместитель атамана Таманского отдела Кубанского казачьего войска по экономике.
  (69) — американский рок-певец; рак .
 Доре, Эдна (92) — британская актриса («Доктор Кто», «Отель Вавилон») .
 Клюткин, Константин Васильевич (?) — советский и российский журналист и искусствовед, заведующий отделом редакций газет «Коммунист Таджикистана» и «Народная газета» (1991—1993), корреспондент и обозреватель «Липецкой газеты» (с 1993 года) .
 Меес, Хельга (76) — немецкая фехтовальщица-рапиристка, серебряный и бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Токио (1964) .
 Непобедимый, Сергей Павлович (92) — советский конструктор ракетного вооружения, член-корреспондент РАН (1991), Герой Социалистического Труда (1971), лауреат Ленинской премии (1964), Государственной премии СССР (1969, 1976, 1981) и премии Совета Министров СССР (1978) .
 Пундак, Рон (59) — израильский дипломат, «архитектор договора Осло» .
 Терентьев, Николай Терентьевич (88) — чувашский драматург, переводчик, народный писатель Чувашской Республики .
 Хадсон, Лу (69) — американский профессиональный баскетболист («Атланта Хокс», «Лос-Анджелес Лейкерс») .

10 апреля 

 Алавердян, Юрий Давидович (73) — армянский экономист, основатель и ректор Ереванского финансово-банковского и биржевого университета .
 Боди, Доминик (66) — французский политик, писатель и журналист, мэр Тулузы (1983—2001) .
 Бомбоко, Жан-Жюстен Мари (86) — конголезский государственный деятель, председатель Коллегии государственных комиссаров (1960—1961), министр иностранных дел (1960—1963) .
 Борнемисса, Джордж (Дьёрдь) (90) — венгерский и австралийский энтомолог и эколог, в честь которого названы более 20 видов жуков и насекомых 
 Водовозов, Владимир Александрович (69) — советский и российский тренер по лёгкой атлетике, педагог, заслуженный тренер РСФСР (1989), заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, отличник физической культуры и спорта .
 Ларин, Виталий Анатольевич (46) — российский деятель шоу-бизнеса, концертный директор Леонида Агутина, Анжелики Варум, Владимира Преснякова и Натальи Подольской .
 Литвак, Борис Давидович (84) — общественный деятель, заслуженный тренер Украины, Герой Украины (2007) .
 Мальченко, Татьяна (73) — советская и латвийская актриса Рижского русского театра им. Михаила Чехова (с 1965 года) и кино («Три сестры») .
 Паронян, Славик Багдасарович (85) — народный художник Республики Армения .
 Седов, Григорий Александрович (97) — советский военный деятель, лётчик-испытатель, генерал-майор авиации, Герой Советского Союза (1957), заслуженный лётчик-испытатель СССР (1959), лауреат Сталинской премии первой степени (1952) и Ленинской премии (1976) .
  (71) — чилийский актёр и общественный деятель, член Патриотического фронта Мануэля Родригеса (ПФМР) .
 Сухоруков, Анатолий Петрович (78) — советский и российский физик, заведующий кафедрой фотоники и физики микроволн физического факультета МГУ им. Ломоносова (с 1988 года), лауреат Ленинской и Государственной премий СССР .
 Таунсенд, Сью (68) — британская писательница, знаменитая благодаря созданному ею герою — Адриану Моулу .
 Фелкаи, Ласло (73) — венгерский ватерполист, чемпион летних Олимпийских игр в Токио (1964) .
 Флаэрти, Джим (64) — канадский политик, министр финансов (2006—2014) .
  (70) — американская актриса, лауреат премии «Тони» за лучшую женскую роль в пьесе (1980) .
 Хоггарт, Ричард (95) — английский социолог литературы и культуры .

9 апреля 

 Бирнбаум, Джейкоб (87) — активист еврейского правозащитного движения, создатель организации «» .
 Велмар-Янкович, Светлана (81) — сербская писательница .
 Герасим (Кристя) (99) — епископ Румынской православной церкви, архиепископ Рымникский (с 1990 года) .
 Гирван, Норман (72) — ямайский политик, генеральный секретарь Ассоциации карибских государств (2000—2004) .
 Глухов, Василий Павлович (86) — советский государственный деятель, председатель Мелитопольского горисполкома (1971—1977) .
 Махнёв, Александр Иванович (85) — советский государственный деятель, председатель Курганского облисполкома (1973—1988), заслуженный агроном РСФСР, почётный гражданин Курганской области .
 Робинсон, Артур Наполеон Реймонд (87) — премьер-министр (1986—1991) и президент (1997—2003) Тринидада и Тобаго .
 Теруцци, Фердинандо (90) — итальянский велогонщик, чемпион летних Олимпийских игр в Лондоне (1948) .
 Холлидэй, Робин (81) — британский молекулярный биолог, открывший структуру Холлидея .
 Холт, Джеймс (91) — британский историк, президент Королевского Исторического Общества (1981—1985), вице-президент Британской Академии (1987—1989) .

8 апреля 

 Абрамов, Владимир Александрович (64) — советский легкоатлет, победитель и призёр союзных и международных соревнований, рекордсмен СССР в эстафетном беге 4×1500 метров .
 Балкыбек, Амирхан (44) — казахстанский поэт, журналист и литературный критик .
 Браун, Сэнди (75) — шотландский футболист («Эвертон»), чемпион Англии (1970) .
 Делли, Эммануэль III (86) — иракский кардинал, Патриарх Вавилона Халдейского и архиепископ багдадский (2003—2012) .
 Дешнер, Карлхайнц (89) — немецкий писатель и критик христианства .
 Лику, Гицэ (68) — румынский гандболист, серебряный (Монреаль 1976) и бронзовый (Мюнхен 1972) призёр летних Олимпийских игр .
 Михалкин, Антон Анатольевич (24) — российский гандболист, вратарь команды «Локомотив» (Челябинск); ДТП .
 Подольный, Яков Моисеевич (66) — гроссмейстер «Своей игры», игрок спортивного «Что? Где? Когда?» .
 Соколов, Александр Александрович (83) — советский партийный и государственный деятель, председатель Горьковского облисполкома (1986—1991) .
 Тамошюнайте, Ирена (78) — литовская актриса .
 Уорриор (54) — американский профессиональный рестлер, выступавший под именами Последний Воин, Воин и Воин Динго .
 Шён, Херберт (84) — немецкий футболист («Динамо» Дрезден), чемпион ГДР (1953) .

7 апреля 

 Алёшин, Евгений Павлович (82) — советский и российский учёный в области сельского хозяйства, директор Всероссийского научно-исследовательского института риса (1978—1998), академик РАСХН (1985), академик РАН (2013) .
 Алиев, Бакирдин (80) — киргизский актёр театра и кино, народный артист Киргизской ССР (1979) .
 Гелдоф, Пичес (25) — британская журналистка, телеведущая и фотомодель .
 Грин, Джеймс (88) — британский математик, чьим именем названы функции Грина и отношения Грина .
 Клейман, Владимир Леонидович (83) — советский и российский учёный в области ракетостроения, лауреат Ленинской премии (1964), Государственной премии СССР (1980), премии Совета Министров СССР (1986), Герой Социалистического Труда (1975) .
 ван дер Люгт, Франс (:en:Frans van der Lugt) (75) — нидерландский католический священник, убит в Сирии .
 Мацци, Винченцо (?) — президент европейского континентального союза Международной мотоциклетной федерации (2006—2014), создатель UEM .
 Мурти В. К. (90) — индийский оператор («Бумажные цветы», «Жажда») .
 Нефёдов, Сергей Александрович (87) — советский волейболист, двукратный чемпион мира (1949, 1952), двукратный чемпион Европы (1950, 1951) .
 О Сон Хон (?) — северокорейский государственный деятель, министр общественной безопасности; сожжён (о смерти объявлено в этот день) .
 Семёнова, Людмила Константиновна (93) — советская балерина, солистка Горьковского театра оперы и балета им. А. С. Пушкина, заслуженная артистка РСФСР .
 Субиракс, Жузеп Мария (87) — испанский (каталонский) художник и скульптор .
 Хенни, Геза (87) — венгерский футболист, вратарь («Ференцварош»), чемпион Венгрии (1949) .
 Ширли-Куирк, Джон (82) — британский оперный певец .

6 апреля 

 Андерсон, Мэри (94 или 96) — американская актриса .
 Бондарь, Александр Иванович (69) — белорусский спортивный функционер и педагог, первый президент Белорусской федерации баскетбола, бывший ректор Белорусской государственной академии физической культуры и экс-вице-президент Национального олимпийского комитета Республики Беларусь  .
 Кастеред, Жак (86) — французский композитор .
 Ковач, Эржбет (85) — венгерская эстрадная певица .
 Мартынов, Иван Петрович (90) — советский военный деятель, генерал-лейтенант в отставке, Герой Советского Союза (1945) .
 Микки Руни (93) — американский актёр, лауреат двух почётных премий «Оскар» (1939, 1983) .
 Родионенко, Георгий Иванович (101) — советский и российский ботаник, систематик, специалист по интродукции и акклиматизации растений, экологической морфологии растений .
 Толмачёв, Юрий Александрович (90) — советский военный деятель, начальник Управления и войск правительственной связи КГБ СССР (1973—1985), лауреат Государственных премий СССР, генерал-лейтенант в отставке .

5 апреля 

 Вилкер, Жозе (69) — бразильский актёр и режиссёр («Дона Флор и два её мужа», «Новая жертва», «Нежный яд», «Хозяйка судьбы»), продюсер, журналист .
 Воскресенский, Александр Васильевич (86) — директор Ижевского электромеханического завода (1964—1988), Герой Социалистического Труда (1971) .
 Диас, Мариано (74) — испанский велосипедист, победитель «Тур де л'Авенир» (1965), велосипедной недели Каталонии (1968), Вуэльты Каталонии (1969) .
 Добров, Александр Алексеевич (80) — советский и российский журналист, заведующий музеем и архивом (ранее — заместитель главного редактора, ответственный секретарь) газеты «Советский спорт», ответственный секретарь Федерации спортивных журналистов СССР (1962—1969) .
 Канаян, Александр Суренович (68) — армянский учёный, заведующий кафедрой анатомии Ереванского государственного медицинского университета им. Мхитара Гераци, профессор кафедры патологической анатомии, автор более 100 научных работ . 
 Ляшев, Юрий Александрович (67) — российский работник органов внутренних дел, министр внутренних дел по Республике Мордовия (1995—2000), генерал-майор милиции .
 Маттисен, Питер (86) — американский писатель, трёхкратный лауреат Национальной книжной премии .
 Пинетт, Джон (52) — американский актёр («Каратель») .
 Тамбурини, Массимо (70) — итальянский мотоконструктор () .
 Штерн, Абрам Хананович (96) — украинский и американский скрипач и музыкальный педагог, профессор, заслуженный артист Украинской ССР .

4 апреля 

 Агилар, Хосе (54) — кубинский боксёр, бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Москве (1980) .
 Атлы, Исмет (83) — турецкий борец, чемпион летних Олимпийских игр в Риме (1960) в вольной борьбе .
 Горин, Василий Яковлевич (92) — организатор советского сельского хозяйства, председатель ордена Трудового Красного Знамени колхоза имени Фрунзе Белгородской области, дважды Герой Социалистического Труда (1971, 1985) ..
 Костюк, Станислав Васильевич (77) — советский футболист («Авангард» Харьков) и тренер («Металлист» Харьков, «Маяк» Харьков) .
 Кровопусков, Алексей Викторович (35) — российский хоккеист (ХК МВД, «Трактор», «Гомель», «Донбасс»), сын фехтовальщика Виктора Кровопускова .
 Кутб, Мухаммад (95) — исламский писатель, учёный и педагог .
 Кырбасов, Ауезхан Макатаевич (76) — казахстанский государственный деятель, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан (с 1993 года), председатель президиума Торгово-промышленной палаты Республики Казахстан (1983—1993), лауреат Государственной премии Казахской ССР в области науки и техники, заслуженный изобретатель Казахской ССР .
 Личи, Питер (63) — швейцарский режиссёр, лауреат Берлинского кинофестиваля (2013), лауреат Премии Европейской киноакадемии за лучший документальный фильм (2009) .
 Мейер, Клаус (76) — немецкий футболист («Айнтрахт» Брауншвейг), чемпион ФРГ (1967)  .
 Нидрингхаус, Аня (48) — немецкий фотокорреспондент агентства «Ассошиэйтед Пресс» (с 2002 года), лауреат Пулитцеровской премии (2005); убийство .
 Сабо, Дьюла (83) — венгерский актёр .
 Серебряков, Эдуард Прокофьевич (78) — советский и российский химик, член-корреспондент РАН (1997) .
 Шилобреев, Вячеслав Михайлович (75) — советский и российский художник-аниматор, заслуженный художник РСФСР (1978) .
 Яла, Кумба (61) — президент Гвинеи-Бисау (2000—2003) .

3 апреля 

 Агронская, Юлия Анатольевна (86) — заслуженный тренер России по художественной гимнастике, педагог и общественный деятель, отличник физической культуры и спорта, почётный гражданин Владивостока .
 Вентура, Пере (54) — испанский актёр 
 Дефорж, Режин (78) — французская писательница, сценарист и режиссёр .
 Иоанн (Павлович) (77) — епископ Сербской Православной Церкви, митрополит Загребско-Люблянский (с 1982 года) . 
 Круглик, Владимир Михайлович (63) — советский и российский военный деятель, заместитель директора Федеральной пограничной службы России (1998—2003), генерал-полковник .
 Ланге, Ганс-Гюнтер (97) — немецкий офицер-подводник, капитан-лейтенант (1944), участник Второй мировой войны .
 Селлс, Томми Линн (49) — американский серийный убийца; казнён .
  (93) — американский композитор (Guitar Boogie) и музыкант .

2 апреля 

 Байяр, Альфонсо (47) — испанский актёр и мастер дубляжа .
 Басри, Таха (67) — египетский футболист и тренер, двукратный бронзовый призёр Кубка африканских наций (1970, 1974) .
 Брик, Ричард (68) — американский продюсер .
 Видмер, Урс (75) — швейцарский писатель, переводчик .
 Голландер, Яаков (84) — израильский композитор .
  (67) — колумбийская актриса .
 Непекло, Альфред (86) — немецкий футболист («Боруссия» Дортмунд) (1951—1960) (107 голов) .
 Принцева, Галина Ивановна (65) — российская поэтесса, литературовед, переводчик, заведующая кафедрой литературы Тувинского государственного университета, почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации .
 Родригес, Густаво (67) — венесуэльский актёр театра и кино; рак лёгких .
 Рош, Эверетт де (67) — австралийский сценарист .

1 апреля 

 Анкер-Дудинс, Алида (91) — нидерландская спортсменка, серебряный призёр летних Олимпийских игр в Лондоне (1948) в гребле на байдарке-одиночке на дистанции 500 метров .
 Гусейнов, Иса Мустафа оглы (85) — советский и азербайджанский писатель, сценарист и редактор, заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР (1977) .
 Загайкевич, Мария Петровна (87) — украинский музыковед, доктор искусствоведения .
  (83) — перуанский футболист .
 Кано, Рамон (80) — панамский журналист и радиоведущий; убийство .
 Ле Гофф, Жак (90) — французский историк-медиевист .
 Митчелл, Билл (84) — канадский хоккеист («Детройт Ред Уингз»), серебряный призёр чемпионата мира (1962) .
 Онето, Карлос (84) — перуанский актёр-комик и сценарист .
 Рикардс, Родриго (73) — латвийский режиссёр, сценарист и оператор .